Steingrube ist:

 ein Synonym für Steinbruch
 Steingrube (Hildesheim), ein Platz in Hildesheim

Steingube ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Steingrube (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Bürgermeister der Stadt Greven

Siehe auch:
 Steingrub
 Steingrubenkaserne